Soroti (stad), stad in Oeganda
 Soroti (district), district in Oeganda
Bisdom Soroti, bisdom in Oeganda
Soroti Rock, geologische formatie in Oeganda